NMC peut faire référence à : 
 Commission nationale des médias (en anglais : National Media Commission), une agence gouvernementale du Ghana.
 NMC Górnik Zabrze, club de handball en Pologne.
 , label discographique israélien.
 , label discographique britannique.
  (Nepal Multipurpose Cooperative), firme au Népal.
 , entreprise de santé, aux Émirats arabes unis.
 NMC-G1 et NMC-G2, des lignée cellulaires (cancéreuse).